

Столбово — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Столбово — село, Каменський район, Алтайський край
 Столбово — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Столбово — село, Шуміхинський округ, Курганська область